Overeem kan som auktorsförkortning betyda:

 Casper van Overeem
 D. van Overeem

Robotskapade auktorsförkortningar